VAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vaasa (Finlandia)